El Paso a következőket jelentheti:

Spanyolországban
El Paso, község a Kanári szigetek La Palma szigetén

Az USA területén
 El Paso, város Texasban
 El Paso megye (egyértelműsítő lap)

Mexikóban
 El Paso, település Hidalgo állam Tecozautla községében
 El Paso, település Michoacán állam Cotija községében
 El Paso, település Michoacán állam Ocampo községében
 El Paso, település Sonora államban
 El Paso, település Veracruz állam La Perla községében